Rheinstein ist der Name

 einer Burg im Mittelrheintal bei Trechtingshausen, siehe Burg Rheinstein
 von Max Rheinstein (1899–1977), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Reinstein